Schwertkampf steht für:

 Europäischer Schwertkampf, historisches Fechten mit dem Schwert in Europa
 Haidong Gumdo, ein koreanischer Schwertkampfsport
 Hangeomdo, ein weiterer koreanischer Schwertkampfsport
 Iaidō, eine Form des klassischen japanischen Schwertweges
 Kendō, eine abgewandelte, moderne Art des ursprünglichen japanischen Schwertkampfes
 Kenjutsu, traditionelle Schwertschulen Japans
 Kumdo, ein koreanischer Schwertkampfsport

Siehe auch:

 Moderne Schwertkunst, modernes Fechten mit dem Schwert in Europa
 HEMA, Historical European Martial Arts
 Chinesische Kampfkünste
 Fechten, modernes Sportfechten
 Koryū, japanische Kampfkünste
 Mittelaltermarkt, Darstellung historischer Schwertkämpfe
 Turnier, ein historisches ritterliches Kampfspiel